Лёгкая атлетика на играх «Дружба-84» — легкоатлетические соревнования в рамках игр «Дружба-84», организованных в качестве альтернативы Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, бойкотированных социалистическими странами. Соревнования проводились в 41 дисциплине (24 мужских, 17 женских). Мужские соревнования проводились большой арене стадиона имени Ленина (ныне «Лужники») в Москве 17—18 августа 1984 года, женские — на стадионе Рошицкого в Праге 16-18 августа 1984 года.

Во время соревнований был установлен один мировой рекорд —  из ГДР метнула диск на 73,36 м. По состоянию на 2008 год это шестой результат за всю историю лёгкой атлетики

В играх «Дружба-84» участвовали несколько спортсменов, в дальнейшем ставших олимпийскими чемпионами. Среди них американка Элис Браун, выступавшая на женской стометровке и  в толкании ядра. Медалей они не завоевали.

Интересный случай произошёл на финише дистанции 800 м среди мужчин. Альберто Хуанторена (Куба) и  (Польша) пересекли линию финиша одновременно, даже фотофиниш не смог определить чемпиона. Обоим спортсменам были вручены золотые медали.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Мировые рекорды 
Установлен один новый мировой рекорд.

Количество медалей по странам 
Цветом выделены хозяева соревнований

Примечания

Литература 
 
 
 

Дружба-84
1984 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Праге
Август 1984 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1984 год в лёгкой атлетике